Suzuya steht für:
 Suzuya (Fluss): einen Fluss in der Region Tōhoku in Japan
 Suzuya (Schiff, 1937): Schwerer Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Nowik (Schiff, 1900) (ab 1908: Suzuya): Geschützter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine